Beaucourt ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Beaucourt im Département Territoire de Belfort

mit Namenszusatz:
 Beaucourt-en-Santerre im Département Somme
 Beaucourt-sur-l’Ancre im Département Somme
 Beaucourt-sur-l’Hallue im Département Somme

Beaucourt ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Beaucourt (1912–2002), französischer Fußballspieler